15. Mistrzostwa Oceanii w Lekkoatletyce – zawody lekkoatletyczne, które odbyły się na stadionie Barlow Park w Cairns od 8 do 10 maja 2015 roku. Cairns po raz trzeci było gospodarzem tych mistrzostw, poprzednio gościło lekkoatletów w 2010 i 2012. W imprezie wystartowali zawodnicy z państw skupionych w Oceania Athletics Association, a także sportowcy z odrębnej reprezentacji Australii Północnej (złożonej z zawodników z Terytorium Północnego i północnej części Queenslandu) i jeden zawodnik reprezentujący australijskich lekkoatletów weteranów.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Mieszane

Tabela medalowa

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2015 w lekkoatletyce
Lekkoatletyka w Australii
2015
2015 w Australii
Sport w Queenslandzie
Cairns